Korem steht für:
 Korem (Äthiopien), eine Stadt im Norden Äthiopiens

Personen:
 Aya Korem (* 1980), israelische Sängerin